Jean Faubert, né en 1944 à Montréal, est un acteur québécois.

Biographie 

.

Radio 
Pour Radio Canada, il participe à plus de 300 émissions (lectures d’œuvres dramatiques, créations, ).

En France, il joue également dans de nombreuses pièces de théâtre pour Radio France et France Culture.

Pour France Culture 
 Sous le soleil de Satan de Bernanos : l'abbé Donnissan (choisi par Jean-Louis Bernanos) 
 Eugénie et Maurice de Guérin de Michel Manoll : Maurice
 Un prêtre marié de Barbey d'Aurévilly : le prêtre
 L'Idiot de Dostoïevski : l'idiot, prince Mychkine
 Rencontres avec Witkiewicz
 Lorsque cinq ans seront passés de Garcia Lorca
 Ruy Blas de Victor Hugo : don César de Bazan
 Châteaubriand : Châteaubriand
 Mesure pour mesure de Shakespeare : duc de Vienne
 Le Mal de la jeunesse de Ferdinand Bruckner : Féder

Filmographie

Cinéma 
 1980 : La Revanche de Madame Beauchamp : Jean
 2008 : Le hasard n'existe pas : Daniel
 Les Naufragés du Labrador de François Floquet, texte de Marcel Dubé : Richard Gagnon

Courts métrages 
 1971 : Le savoir-faire s'impose

Séries télévisées 
 Le Bonheur des autres
 Les Globe-trotters 
 Gaston Phébus
 Jean-Christophe
 Le Temps des as 
 Veritas: The Quest : Lafleur
 Le Temps des copains : Jacques Thomas

Téléthéâtres 
 Léocadia de Jean Anouilh, réalisé par Florent Forget, avec Ghislaine Paradis pour Radio-Canada
 L'Aide mémoire de Jean-Claude Carrière, réalisé par Florent Forget, avec Ghislaine Paradis pour Radio-Canada
 Roméo et Jeannette de Jean Anouilh, réalisé par Florent Forget, avec Ghislaine Paradis pour Radio-Canada

Théâtre 

Jean Faubert a tenu dans sa carrière plus d’une centaine de premiers rôles tant au Canada qu’en France. Il fut aussi directeur artistique avec Ghislaine Paradis du Théâtre des Îles, à Montréal.

Théâtre du Rideau vert 
 La Boutique aux anges de Roger Sinclair
 Becket ou l'Honneur de Dieu de Jean Anouilh
 La Cerisaie de Tchekhov
 Le Chat en poche de Georges Feydeau
 Les Fourberies de Scapin de Molière
 Libres sont les papillons de Léon Gershe
 Le Marchand de Venise de Shakespeare (Vancouver)
 Quatre pièces sur jardin de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy

Récitals de poésie 
 Entre le rêve et le merveilleux, spectacle de poésies et de musiques créé et interprété par Ghislaine Paradis et Jean Faubert
 Festival de Trois Pistoles 
 Centre d'Art de Laval 
 Chapelle historique du Bon Pasteur accompagné au piano par François Dompierre
 Festival d'Orford, gala du cinquantième anniversaire pour les directeurs Agnès Grossmann et Raffi Arménian accompagné par un orchestre de 25 musiciens , François Dompierre au piano sous la direction d'Agnès Grossmann 
 Théâtre : Monument National (Gala au profit de la Fondation Canadienne Louis Pasteur) accompagné pa François Dompierre au piano , 30 musiciens sous la direction d'Agnès Grossmann.
 Théâtre Molière (Printemps des Poètes, semaine de la Francophonie) accompagné par François Dompierre au piano.
 Cercle littéraire de Poissy
 Biennale de la poésie à Liège pour L'Unesco
 Théâtre Petit St-Martin (Marcel Marceau) étés 2008-2009.  Direction : Monique et Bernard Destors

Récompenses et distinctions 

 Prix Henry Bernstein - prix du jeune acteur - Paris Théâtre : Espace Pierre Cardin
 Grand prix du disque de l'Académie Charles-Cros, catégorie patrimoine pour Poésies, contes et nouvelles du Québec
 Prix d'excellence des consommateurs du Québec pour Contes d'amour et d'enchantement du Québec et Poésies, contes et nouvelles du Québec.
 Prix Italia : pour la production et l'interprétation de Mesure pour mesure de W. Shakespeare, rôle du duc de Vienne
 Paris-France

Liens externes 
 

Acteur québécois de théâtre
Étudiant du Conservatoire d'art dramatique de Montréal
Naissance en 1944
Naissance à Montréal